Libertatea poate fi:

 Libertatea, Călărași
 Libertatea, Botoșani
 Libertatea Oradea, fost club de fotbal din România
 Libertatea Cluj, companie producătoare de mobilier
 Libertatea conducând poporul
 Libertatea, ziar apărut la București, la 24 august 1944
 Libertatea, tabloid fondat în 22 decembrie 1989

Toponime românești